Tecmerium är ett släkte av fjärilar. Tecmerium ingår i familjen förnamalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Förnamalar
Tecmerium